Guanabo é uma praia do litoral Cubano, bastante frequentada principalmente pelos Cubanos. Diferente da praia de Varadero que é frequentada na sua maioria por turistas.